Fóskolos (Φώσκολος) ist ein griechischer Familienname, der mit dem italienischen Familiennamen Foscolo verwandt ist.

Folgende Personen trugen bzw. tragen diesen Namen:

 Anthony E. Foscolos (* 1930), griechischer Geologe
 Nikolaos Foskolos (* 1936), katholischer Erzbischof von Athen
 Nikos Foskolos (1927–2013), griechischer Drehbuchautor und Regisseur
 Oúgos Fóskolos (1778–1827), griechischer Name des Dichters Ugo Foscolo